DTV kan vara:

Digital television
Direkt till video
C64 Direct-to-TV